Florimo ist der Familienname folgender Personen:

 Enzo Florimo (* 1930), italienischer Opernsänger (Bassbariton)
 Francesco Florimo (1800–1888), italienischer Musikhistoriker und Komponist
 Greg Florimo (* 1967), australischer Rugbyspieler